Liivaküla (Martna) – wieś w Estonii, w gminie Martna, w prowincji Lääne
 Liivaküla (Ridala) – wieś w Estonii, w gminie Ridala, w prowincji Lääne